Laurent Duthion (née en 1972), artiste plasticien et écrivain français ;
 Zoé Duthion (née en 1997), enfant actrice et actrice française.